Мейстріліга 2003 — 13-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона втретє поспіль здобула Флора.

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Левадія (Маарду) після закінчення сезону змінив назву на Левадія (Таллінн).
2. Клуб Левадія (Таллінн) не взяв участь у наступному сезоні Мейстріліги, оскільки змінив назву на Левадія-2 і став фарм-клубом.

Позначення:

Результати

1-14 тури

15-28 тури

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|12/22 листопада 2003

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на rsssf  

2003
Естонія